Leschtschyschyn ist der Familienname folgender Personen:

 Laryssa Leschtschyschyn (* 1988), ukrainische Naturbahnrodlerin
 Oleh Leschtschyschyn (* 1984), ukrainischer Behindertensportler